Yorketown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Yorketown (ort i Australien), South Australia, Yorke Peninsula,

USA 

 Yorketown (ort i USA), New Jersey, Monmouth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar